Свага:
 Свага — протока (полой) Северной Двины в Верхнетоемском районе Архангельской области
 Свага или Сваха — в индуизме и буддизме богиня и сакральное слово, акцентирующее внимание и часто указывающее конец мантры

См. также 
 Большая Свага
 Малая Свага